Castanheira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Castanheira (kommun), Mato Grosso,

Portugal 

 Castanheira do Ribatejo (ort), Lissabon, Vila Franca de Xira, 
 Castanheira de Pêra (kommunhuvudort), Leiria, 
 Castanheira (freguesia i Portugal, Bragança), Mogadouro, 
 Castanheira (freguesia i Portugal, Guarda, Guarda), 
 Castanheira (freguesia i Portugal, Guarda, Trancoso), 
 Castanheira (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Paredes de Coura, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar